Сала́т нисуа́з () или салат с анчоусами — знаменитый кулинарный рецепт французского города Ниццы из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов и оливкового масла. В качестве заправки в салат также добавляют лимонный сок или винный уксус.

Что касается истории происхождения салата нисуаз, существует версия, что в его создании принимал участие известный хореограф Джордж Баланчин.

Вопреки тому, что практикуется в некоторых ресторанах, в салат нисуаз, по мнению бывшего мэра Ниццы и автора поваренной книги Жака Медесена, никогда не кладут ни рис, ни картофель, ни стручки зелёной фасоли, ни варёные овощи.

Салат используется как начинка для популярного в Ницце сэндвича пан банья.

Вариации 
 Найджелла Лоусон опубликовала быстрый рецепт, который заменяет гренки на картофель.
 Кэт Кора опубликовала вариацию, которая представляет салат в виде обертки из салата-латука.
 У Эмерила Лагассе есть рецепт, который использует сливочную заправку из пармезана на основе майонеза и включает в себя жареное филе желтопёрого тунца вместе с оливками пиколини в дополнение к традиционным чёрным оливкам.
 У Гая Фиери есть рецепт с кус-кусом и грибами.
 У Сандры Ли есть версия, в которую входят стейки из тунца, фаршированные оливковой тапенадой.
 У Марка Биттмана есть вариация с применением полбяной пшеницы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепт салата

Овощные блюда Франции
Кухня Прованса
Рыбные салаты
Блюда по алфавиту